Турнир в группе С в рамках 33-го чемпионата мира и одновременно 44-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в одно время с группой А и группе В также в Югославии. На участие в чемпионате мира подали заявки двадцать стран-участниц, в связи с чем ИИХФ было решено организовывать турнир в группе C.

Сборные Италии и Франции, проиграв квалификационные игры за право играть в группе В, были определены в группу С. Франция отказалась от участия в чемпионате. В компанию Италии были добавлены, решившие после большого перерыва принять участие в розыгрыше чемпионата сборные Дании и ЮАР.

Кроме того, вне зачета, к этому турниру была допущена вторая сборная Югославии.

Турнир проходил в два круга.

Турнир

Итоговая таблица 

+ вне зачета

Итоги

Самые результативные игроки

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. — М.: Физкультура и спорт. — 1990.

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1966
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1966

2